231 км, 231-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 231 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 220561
 231 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 459347
 231 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 314311